El vocablo Amapola puede referirse a:

 Nombre común del conjunto de plantas del género Papaver y otros próximos:
 Papaver rhoeas
 Papaver somniferum o "adormidera" (de la cual se elabora morfina y heroína; esta última, droga ilícita)
 Papaver hybridum
 Papaver argemone 
 Papaver dubium
 Papaver pinnatifidum	
 Papaver rupifragum	
 Papaver cambricum	
 Roemeria hybrida	
 Amapola, canción del músico gaditano José María Lacalle (1860-1937).
 Amapola, nombre de mujer.
 Amapola, película española de 1926.
 Amapola (película 2014), película estadounidense-argentina de 2014.
 Nombre de un personaje psicótico que representa a la marca colombiana del mismo nombre, el objetivo de la campaña de amapola es prevenir los desórdenes alimenticios. Amapola Jhova es la actriz, escritora, cantante y diseñadora responsable de la existencia de las polémicas historias sobre personas con trastornos mentales a través de sus novelas gráficas.

Véase también 
 Amapala, un municipio en la república de Honduras.